Минкесер () — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области Казахстана. Входит в состав Новомихайловского сельского округа. Код КАТО — 595247300.

Географическое положение 
В 3 км к югу от села расположено озеро Мангисер. 

В 53 км к юго-западу находится районный центр Мамлютка.

В 101 км к юго-западу находится город Петропавловск.

Население 
В 1999 году население села составляло 980 человек (486 мужчины и 494 женщины). По данным переписи 2009 года в селе проживало 889 человек (462 мужчины и 427 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Мамлютского района